Leszek Konieczny może dotyczyć:
 Leszek Konieczny (biochemik)
 Leszek Konieczny (polityk)